P39 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 39, een papyrusrol van het Nieuwe Testament